Viveca Lindfors (ur. 30 stycznia 1999 w Helsinkach) – fińska łyżwiarka figurowa, startująca w konkurencji solistek. Brązowa medalistka mistrzostw Europy (2019), medalistka zawodów z cyklu Challenger Series, mistrzyni Finlandii (2019). 

W ostatnich latach swojej kariery Lindfors borykała się z kontuzją pleców. Po rehabilitacji kilkakrotnie próbowała wrócić do treningów, ale uznała, że kondycja jej pleców nie pozwala na powrót do pełnego treningu wymaganego do startów łyżwiarskich na arenie międzynarodowej. Ponadto postanowiła skupić się na nauce na Uniwersytecie w Turku. Zakończyła karierę sportową 27 lipca 2020 roku.

Ma czworo rodzeństwa. Jej starszy brat Axel trenował hokej na lodzie, zaś młodsze rodzeństwo, brat Matias, siostry Monica i Fanny również uprawiały łyżwiarstwo figurowe.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Fińscy łyżwiarze figurowi
Ludzie urodzeni w Helsinkach
Urodzeni w 1999